Bingmayong, parfois écrit pingmayong est un terme chinois () utilisé pour décrire des armées de terre cuite que l'on a retrouvé dans différents mausolées de Chine.
 La plus connue est l'armée de terre cuite du mausolée de l'empereur Qin.
 Le  (), située dans les  , à Xuzhou, dans la province du Jiangsu, ensemble de tombes de rois de la dynastie des Han occidentaux faisant partie des  de -201 à -68 avant notre ère. Ceux-ci succèdent aux Rois Zhou qui gouvernaient le Royaume de Chu.
 À Xianyang, près de Xi'an existe également les Bingmayong de Yangjiawan (.

Annexes

Articles connexes 
 Mawangdui
 Musée d'histoire de Jingzhou.

Notes et références

Liens externes 

Archéologie en Chine
Art funéraire